Jonáš Forejtek and Dalibor Svrčina erano i campioni in carica, ma Forejtek non ha preso parte al torneo poiché ha superato il limite d’età, mentre Svrčina ha fatto coppia con Joffrey von der Schulenburg. Il duo ceco-svizzero è stato sconfitto ai quarti di finale da Jérôme Kym e Dominic Stephan Stricker.

Nicholas David Ionel e Leandro Riedi hanno conquistato il titolo battendo in finale Mikołaj Lorens e Kārlis Ozoliņš con il punteggio di 86–7, 7–5, [10–4].

Teste di serie

  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (quarti di finale)
  Dalibor Svrčina /  Jeffrey von der Schulenburg (quarti di finale)
  Shunsuke Mitsui /  Bu Yunchaokete (quarti di finale)
  Eliakim Coulibaly  /  Khololwam Montsi (primo turno)

  Nicholas David Ionel /  Leandro Riedi (campioni)
<li>  Mikołaj Lorens /  Kārlis Ozoliņš (finale)<li>
  Arthur Fery /  Felix Gill (secondo turno)
  Terence Atmane /  Timo Legout (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020